George Erschbamer, né en , est un réalisateur et scénariste américain.

Biographie

Filmographie partielle

Au cinéma

Récompenses et distinctions

Notes et références

Liens externes 
  
 

Réalisateur américain
Naissance en 1954
Lieu de naissance inconnu
Réalisateur américain de télévision
Scénariste américain de cinéma